Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2021 waren ein Tenniswettbewerb in London.

Siegerinnen der letzten Ausgabe 2019 waren Hsieh Su-wei/Barbora Strýcová.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2021